Raisio kan avse:

 Raisio  – finska namnet på en stad i landskapet Egentliga Finland, se Reso (Finland)
 Raisio (företag) – en finländsk livsmedelskoncern
 Raisio (fartyg) – en patrullbåt i finländska marinen